L'Open de Séoul de squash 2007 est l'édition 2007 de l'Open de Séoul de squash qui se déroule du 23 au  à Séoul. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées et une wild-card Park Eun-ok. 

La finale oppose les deux meilleures joueuses du monde dans une revanche des championnats du monde et Natalie Grinham l'emporte face à sa grande rivale Nicol David qui était sur une série de 51 victoires consécutives.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Séoul de squash

Open de Séoul de squash
Sport en Corée du Sud en 2007
Squash en 2007
Sport en avril 2007